Příjmení Poche nosí tyto osobnosti:

 Adolf von Poche (1811–1893), rakouský šlechtic a politik, místodržící Moravy, otec Eugena
 Emanuel Poche (1903–1987), český historik umění
 Eugen Poche-Lettmayer (1846–1904), rakouský šlechtic a politik z Moravy, syn Adolfa
 Franz Poche (1879–1945), rakouský zoolog
 Klaus Poche (1927–2007), německý spisovatel a ilustrátor
 Miroslav Poche (* 1978), český politik
 Oswald Poche (1908–1962), německý nacista

Podobná příjmení 
Příjmení Poch, přechýleně Pochová:
 Martin Poch (* 1984), český básník
 Pompeu Fabra i Poch (1868–1948), katalánský jazykovědec, hlavní autor v současnosti používané katalánštiny
 Růžena Pochová-Kuncová (1892–1978), česká pedagožka a překladatelka